Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2003 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Kroger St. Jude International und in Buenos Aires die Copa AT&T gespielt. Erstere gehören genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Doppelter Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Cédric Pioline, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der Belarusse Maks Mirny, genau wie sein Finalgegner ungesetzt, schlug zunächst im Halbfinale seinen Doppelgegner Roger Federer, bevor er im Finale den mit einer Wildcard gestarteten Raemon Sluiter in zwei Sätzen schlug. Es war der einzige Titel für Mirny.
Vorjahressieger im Doppel waren Maks Mirny und Roger Federer, die erneut zusammen antraten. Abermals erreichten sie das Finale, das sie diesmal aber gegen die Australier Wayne Arthurs und Paul Hanley verloren. Die gewannen ihren ersten gemeinsamen Titel. Arthurs gewann seinen 7. Titel, während es für Hanley der 3. Doppeltitel der Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 800.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 825.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Rotterdam